MTV puede hacer referencia a:

Televisión 
 MTV, canal de televisión de entretenimiento y música estadounidense.
 MTV Networks (hoy Paramount Media Networks), empresa matriz subsidiaria de Paramount Global que administra los diversos canales de MTV y Viacom.
 Canales de MTV, listado de diversos canales de MTV en el mundo, donde destacan:
 MTV (Alemania)
 MTV (Australia)
MTV Arabia
 MTV (Asia)
 MTV Brasil (1990-2013)
 MTV (Brasil) (2013-)
 MTV (Canada) (1981-)
 MTV (España)
 MTV Europa
 MTV (Francia)
 MTV (Italia)
 MTV (Latinoamérica)
 MTV (Pakistán)
 MTV (Reino Unido e Irlanda)
 MTV Hits 
 MTV Rocks 
 MTV Music 
 MTV Classic 
 MTV Live HD
 MTV 80s
 MTV 90s
 MTV 00s
 MTV Video Music Awards, premios otorgados por la cadena MTV.
 MTV Europe Music Awards, versión europea.
 MTV Millennial Awards, otros premios otorgados por la cadena MTV.
 MTV Australia Awards, premios australianos.
 MTV Unplugged, series de conciertos acústicos organizados por MTV.
 MTV Entertainment Studios, productora de cine.

Televisión no relacionada con MTV 
 Magyar Televízió, canal de televisión húngaro.
 MTV3, canal de televisión finlandés.
 MTV Channel, canal de televisión de Sri Lanka.

Música 
 Martijn ten Velden, disc jockey neerlandés.

Otros 

 MTV Ingolstadt, club de fútbol alemán.
 Mountain View (California)

Siglas